Die Saison 2008/09 war die fünfte Spielzeit der Skakligaen und gleichzeitig die 47. Austragung der dänischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Die offizielle Bezeichnung der Skakligaen lautet seit dieser Saison XtraCon Skakligaen.

Der Titelverteidiger Helsinge Skakklub gewann alle Wettkämpfe und wurde damit überlegen zum neunten Mal in Folge dänischer Meister, zog aber nach der Saison seine Mannschaft zurück.
Aus der 1. Division waren der SK 1968 Århus und der Næstved Skakklub aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, Næstved allerdings nur aufgrund des Helsinger Rückzuges, da sie rein sportlich zusammen mit dem Helsingør Skakklub abgestiegen wären. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Skakligaen 2008/09.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 1. und 2. November 2008, 7. Dezember 2008, 10., 11. und 25. Januar 2009, 22. Februar 2009, sowie am 21. und 22. März 2009. In den ersten beiden Runden wurden je drei Wettkämpfe in Århus und je zwei in Næstved ausgetragen, in der vierten und fünften Runde wurden je drei Wettkämpfe in Århus und je zwei in Brønshøj gespielt. Die beiden letzten Runden wurden zentral in Helsingør ausgerichtet, während die Wettkämpfe der dritten, sechsten und siebten Runde dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt wurden.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Sportveranstaltung in Dänemark
2008
Schachveranstaltung 2008
Schachveranstaltung 2009